Барано́вський — українське та польське прізвище. Жіноча форма — Барановська.

Відомі носії 

 Барановський Артем Миколайович (1990) — український футболіст.
 Барановський Валентин Дмитрович (1944) — український геодезист, фотограмметрист, доцент географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 Барановський Валерій Миколайович (1940—2019) — радянський та український кінознавець, журналіст, режисер і письменник.
 Барановський Василь Володимирович (1942) — український радянський діяч, депутат Верховної Ради УРСР 8-10-го скликань.
 Барановський Василь Володимирович (1967—2015) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Барановський Войцех (1548—1615) — єпископ перемишльський, плоцький, куявсько-поморський, архієпископ Ґнєзненський і примас Польщі та Литви; секретар великий коронний, підканцлер коронний.
 Барановський Володимир Євгенович (1958) — український політик, голова Кам'янець-Подільської районної державної адміністрації.
 Барановський Владислав Мєчиславович (1885—1939) — польський дипломат.
 Барановський В'ячеслав Миколайович (1976—2015) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Барановський Герман Олексійович (1926—2007) — науковець, фахівець у галузі радіозв'язку.
 Барановський Дмитро Ярославович (1979) — український легкоатлет (спеціалізація — біг на довгі дистанції та марафонський біг), чемпіон та рекордсмен України.
 Барановський Євген (1914—1985) — український ветеринарний лікар, громадський діяч. Доктор ветеринарії (1946).
 Барановський Єгор Іванович (1820—1914) — оренбурзький віце-губернатор.
 Збігнєв Барановський (1991) — польський борець вільного стилю, срібний призер чемпіонату Європи.
 Барановський Кшиштоф (1938) — польський мореплавець, перший яхтсмен, який дворазово здійснив навколосвітнє плавання наодинці.
 Барановський Михайло Миколайович (1955) — доктор сільськогосподарських наук.
 Барановський Олександр Ігорович — український музикант, гітарист рок-гурту Друга Ріка.
 Барановський Петро Дмитрович (1892—1984) — реставратор і дослідник пам'яток архітектури доби Середньовіччя.
 Барановський Полікарп Павлович (1897—1963) — український музичний акустик, інженер-винахідник, музикознавець.
 Барановський Роман Євстахійович (1905—1986) — український громадський діяч, науковець, ветлікар у діаспорі.
 Станіслав Барановський (1935—1978) — польський кліматолог, гляціолог.
 Барановський Сергій Анатолійович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України.
 Барановський Сергій Вікторович (1974) — український футболіст, нападник.
 Барановський Сергій Петрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Тадеуш Барановський (1910—1993) — польський біохімік
 Барановський Христофор Антонович (1874—1941) — громадський діяч, Генеральний Секретар фінансових справ Генерального секретаріату Центральної Ради Української Народної Республіки.
 Барановський Ян Юзеф — польський вчений.
 Барановський Ярослав Володимирович (1906—1943) — військовий діяч, секретар проводу ОУН.
 Барановський Ярослав Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.

Барановський Микола Тимофійович (1927—1996) — доктор економічних наук, професор.

Жінки 
 Барановська

Див. також 
 Баранівський

Примітки